Milanovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Milanovo, village de l'obchtina de Veliki Preslav, situé dans l'oblast de Choumen ;
Milanovo, village de l'obchtina de Svoge, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
 en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Milanovo, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Milanovo, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.